170-я стрелковая дивизия (170 сд) — воинское соединение Красной армии, принимавшее участие в Великой Отечественной войне.

Боевой период — 22.6.1941 — 27.12.1941

История

Предвоенный период 
Дивизия была сформирована в сентябре 1939 года в Башкирской АССР на базе 308-го стрелкового полка в городе Стерлитамак. Штаб дивизии и большинство частей дислоцировались в городе Стерлитамаке, 422-й стрелковый и 512-й гаубично-артиллерийский полки находились в городе Белебее, 717-й стрелковый полк располагался в городе Давлеканове, а 294-й легкий артиллерийский полк – в городе Миасс Челябинской области.
Дивизия активно занималась боевой и политической подготовкой, проводились учения и сборы военнообязанных, которые привлекались к сборам и учениям через военные комиссариаты республики. Дивизия была укомплектована по штату мирного времени, приписной состав был из людских ресурсов Башкирской АССР.
По итогам зимней боевой учёбы в апреле 1941 года около 15 военнослужащих 170-й стрелковой дивизии были награждены грамотами Президиума Верховного Совета БАССР.

Великая Отечественная война 
В начале войны дивизия входила в состав 62-го стрелкового корпуса 22-й армии.

Уже на второй день Великой Отечественной войны, 23 июня 1941 года, части дивизии начали убывать на фронт. 29 июня основные эшелоны выгрузились в районе Кузнецовки и Себеж Псковской области. Выступ юго-западнее Великих Лук занимала 22-я армия генерала- лейтенанта Ершакова Ф.А. По директиве Генштаба от 13.05.1941 года, 22-я армия в составе 6 стрелковых дивизий (51-й стрелковый корпус – 98-я, 112-я, 153-я СД и 62-й стрелковый корпус – 170-я, 174-я, 186-я СД) передислоцировалась с Урала в район Идрица – Себеж – Дретунь – Витебск. В этом районе дивизия находилась до 30 июня, где получила приказ занять оборону по старой государственной границе с Латвией. Именно эта дивизия первая приняла на себя удар, защищая Себеж.

К началу боевых действий дивизия имела следующий состав и материально-техническое обеспечение:
Личный состав - 13819 человек;
Транспортная техника - 179 единиц;
Лошадей - 2475 голов;
Танков Т-34 - 38 машин;
Пушек - 91 орудий;
Гаубиц - 28 орудий;
Минометов - 116 орудий;
Пулеметов - 495 стволов;
Винтовок - 10868 стволов

В начале июля войска Северо – Западного фронта, отступая на восток, подошли к Себежу, здесь начались тяжелые бои с участием полков 170-й стрелковой дивизии. В одном из боёв погиб комдив Силкин Т.К., командование дивизией принял на себя полковник Ласкин Николай Матвеевич. 

20 июля 1941 гола дивизия вошла в состав 51-го стрелкового корпуса и получила задачу нанести удар в направлении города Невель. Но, встретив сильное сопротивление, в районе Тельное – Хамчино была отрезана от основных сил фронта и своего тыла до 21 июля. Все попытки прорвать кольцо окружения успеха не имели, дивизия была вынуждена уничтожить свою материальную часть, многие люди погибли в боях, а оставшиеся вышли из окружения отдельными группами.
23 июля оставшиеся части дивизии заняли оборону в районе озера Урай, где встретили основной удар противника в по направлению к озеру. 24 июля противник массированным артиллерийским огнём поджег деревни Песок и Мошарико и выбил части дивизии на рубеже Добрико и Кожемякино.
Дивизия получила задачу на отход в район доукомплектования и совершила марш по дороге деревня Ложково, Першутино, Рябцево.

26 июля 1941 года ночью приказом по армии было произведено формирование 170-ой стрелковой дивизии из остатков трёх, а именно, 98-ой, 112-ой и 170-ой стрелковых дивизий.

По состоянию на 1 сентября 1941 года 170-я стрелковая дивизия входила в состав 51-го стрелкового корпуса 22-й армии Западного фронта.

По состоянию на 1 октября 1941 года 170-я стрелковая дивизия входила в состав 24-й армии Резервного фронта. 

В состав действующей армии входила по 4 октября 1941 года, расформирована Приказом № 00131 от 27.12.1941 года.

Состав 
 391-й стрелковый полк - полковник Кулагин И.Я, батальонный комиссар Стафеев, начальник штаба капитан Рожков.
 422-й стрелковый полк - подполковник Козлов, старший политрук Голобов, начальник штаба майор Ширин.
 717-й стрелковый полк - майор Гогнгайшвили М.И, батальонный комиссар Вагжанов, начальник штаба капитан Ширяев.
 294-й легкий артиллерийский полк - майор Васильев, старший политрук Грипенко, начальник штаба Апрелкин И.А.
 512-й гаубичный артиллерийский полк - майор Симонов, батальонный комиссар Шестимиров, начальник штаба капитан Иванов.
 210-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион - лейтенант Краснов А.А, старший политрук Мельников Г.И, адъютант старший лейтенант Цорин Г.В.
 286-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион - старший лейтенант Храмцов, адъютант лейтенант Комаров. 
 134-й отдельный разведывательный батальон - майор Зотов, батальонный комиссар Негримовский, начальник штаба лейтенант Гноевой.
 182-й отдельный сапёрный батальон - капитан Сахаров, старший политрук Маков, адъютант старший лейтенант Каровейник.
 210-й отдельный батальон связи - майор Григорьев, старший политрук Оханьков, адъютант капитан Андюков.
 140-я отдельная рота химической защиты
 154-й медико-санитарный батальон
 49-й автотранспортный батальон (авторота управления) - военный техник 2-го ранга Конаков, заместитель командира роты по политической части политрук Пичкалёв.
 481-я полевая почтовая станция
 366-я полевая касса Госбанка

Командиры дивизии 
 Силкин Тихон Константинович (15.09.1939 — 15.07.1941),  комбриг, с 05.06.1940 г. генерал-майор;
 Ласкин Николай Матвеевич (16.07.1941 — 04.10.1941),  полковник.

В составе

Отличившиеся воины

Примечания

Литература

Ссылки 

22-я армия (СССР)
Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1939 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1941 году
Воинские части и формирования, созданные в Башкортостане в годы Великой Отечественной войны